Тршешть (, ) — город на юге центральной части Чехии. Расположен в районе Йиглава края Высочина, в 14 км к юго-западу от города Йиглава, на реке Тршештьски-Поток. Высота города над уровнем моря меняется от 540 м (на уровне реки Тршештьски-Поток) до 600 м (на уровне замка). Площадь — 46,99 км².

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1349 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города края Высочина
Населённые пункты района Йиглава